«Forever Or Never» — третий сингл немецкой рок-группы Cinema Bizarre с их дебютного альбома Final Attraction.

Список композиций 
Эти форматы и списки были представлены с синглом «Forever Or Never».

Digital download
 «Forever Or Never (Radio Version)» — 3:01
 «Forever Or Never (Alternative Radio Rockin' Beatzarre Remix)» — 3:11
 «Forever Or Never (Fat Tony Crews Brooklyn Night Shower Remix» — 3:59
 «Forever Or Never (Beatzarre Remix)» — 4:14

CD Maxi
 «Forever Or Never (Radio Version)» — 3:01
 «Forever Or Never (Alternative Radio Rockin' Beatzarre Remix)» — 3:11
 «Forever Or Never (Fat Tony Crews Brooklyn Night Shower Remix» — 3:59
 «Forever Or Never (Beatzarre Remix)» — 4:14
 «Forever Or Never (Video)»

Позиции в чартах

Дополнительно 

Синглы Island Records